Giovanni Emo (1419-1483) – ambasciatore e politico
 Giovanni Emo (1670-1760) – ambasciatore e politico
 Giovanni Emo (vescovo) – vescovo di Bergamo